В 2008 году женская сборная России по волейболу приняла участие в трёх официальных турнирах, проводимых под эгидой ФИВБ и ЕКВ.

Турниры и матчи

Европейский олимпийский отборочный турнир 

Россия: Алимова (10 очков), Соколова (14), Сафронова (8), Гамова (20), Шешенина (1), Меркулова (6), Кабешова — либеро. Выход на замену: Куликова (2), М.Акулова, Фатеева.  
Хорватия: Петрович, Делич, Попович, Милош, Алайбег, Катич, Цигич — либеро. Выход на замену: Калебич, Каменджарин, Марас.

Россия: Алимова (16), Соколова (12), Сафронова (5), Гамова (21), Шешенина, Меркулова (12), Кабешова — либеро. Выход на замену: Куликова (16), М.Акулова (1), Борисенко (1).  
Румыния: Карстою, Нуцу, Минча, Марковичи, Турля, Бутнару, Ману — либеро. Выход на замену: Альбу, Захариа, Херля.

Россия: Алимова (10), Соколова (14), Гамова (28), Шешенина (2), Меркулова (13), Куликова (14), Кабешова — либеро. Выход на замену: Борисенко, Фатеева, Сафронова.  
Сербия: Николич, Бракочевич, Молнар, Огненович, Читакович, Аврамович, Чебич — либеро. Выход на замену: Велькович, Джерисило, Малагурски.

Россия: Алимова (7), Соколова (13), Гамова (23), Шешенина (1), Меркулова (10), Куликова (7), Кабешова — либеро. Выход на замену: Борисенко, Сафронова.  
Германия: Пахале, Харт, Думлер, Фюрст, Грюн, Сушке, Байер — либеро. Выход на замену: Вайсс, Радцувайт, Козух, Буагаа.

Россия: Алимова, Соколова (8), Гамова (27), Шешенина (2), Меркулова (10), Куликова (11), Кабешова — либеро. Выход на замену: Сафронова (6), Борисенко (4), М.Акулова, Фатеева, Андрушко.  
Польша: Сковроньска, Дзенкевич, Глинка, Бараньска, Садурек, Ликторас, Зеник — либеро. Выход на замену: Рознер, Скорупа, Подолец, Цяшкевич.

Европейский олимпийский квалификационный турнир прошёл в Германии с участием 8 команд. Сборная России прошла соревнования без потерь и выиграла единственную разыгрывавшуюся путёвку на Олимпиаду-2008.

Олимпийские игры 

Россия: Борисенко (3), Алимова (8), Соколова (13), Эстес (14), Гамова (18), Шешенина, Кабешова — либеро. Выход на замену: Фатеева, М.Акулова (2), Меркулова (1). 
Италия: Чентони, Барацца, Ортолани, Пиччинини, Ло Бьянко, Джоли, Кардулло — либеро. Выход на замену: Гуиджи, Кроче, Секоло, Ферретти.

Россия: Борисенко (3), Алимова (4), Соколова (7), Эстес (4), Гамова (10), Шешенина (2), Кабешова — либеро. Выход на замену: Година (2), М.Акулова, Меркулова, Пасынкова (2). 
Бразилия: Валевска, Мари, Паула, Фофао, Фабиана, Шейла, Фаби — либеро. Выход на замену: Сасса, Таиса, Жаклин.

Россия: Алимова (13), Соколова (13), Эстес (7), Гамова (14), Шешенина (1), Меркулова (8), Кабешова — либеро. Выход на замену: Фатеева (3), М.Акулова (1), Пасынкова. 
Казахстан: Жукова (Рыкова), Наседкина, Ишимцева, Грушко, Павлова, Матвеева, Эзау — либеро. Выход на замену: Зайцева, Пырова, Карпова, Куцко, Илющенко.

Россия: Алимова (10), Соколова (11), Эстес (12), Гамова (6), Меркулова (8), М.Акулова (5), Кабешова — либеро. Выход на замену: Фатеева, Година (6), Шешенина, Пасынкова. 
Алжир: Бенхамуди, Руабхия, Укази, Абдеррахим, Тсабет, Улму, Мансури — либеро. Выход на замену: Бухима.

Россия: Алимова (2), Соколова (15), Эстес (12), Гамова (15), Шешенина (2), Меркулова (9), Кабешова — либеро. Выход на замену: Фатеева (4), М.Акулова, Борисенко (1). 
Сербия: Николич, Бракочевич, Джерисило, Огненович, Читакович, Велькович, Чебич — либеро. Выход на замену: Крсманович, Весович, Малагурски.

Россия: Алимова (2), Соколова (9), Эстес (8), Гамова (15), Шешенина (2), Меркулова (9), Кабешова — либеро. Выход на замену: Година (2), Борисенко (1), Фатеева (1), М.Акулова. 
Китай: Ван Имэй, Фэн Кунь, Чжоу Сухун, Чжао Жуйжуй, Ли Цзюань, Ма Юньвэнь, Чжан На  — либеро. Выход на замену: Ян Хао, Лю Яньань, Сюэ Мин.

Олимпийский турнир для сборной России закончился уже на четвертьфинальной стадии. Не очень убедительно выглядевшая на предварительном этапе российская команда заняла в своей группе 3-е место и в плей-офф вышла на хозяек соревнований сборную Китая, которой и уступила в трёх партиях. Одной из причин неудовлетворительного исхода турнира явилось отсутствие полноценной игровой практики накануне Олимпиады ввиду непопадания на Гран-при-2008. Не помогло и возвращение в состав после четырёхлетнего перерыва одной из самых именитых российских волейболисток Евгении Эстес (Артамоновой). После окончания турнира ушёл в отставку главный тренер сборной России Джованни Капрара.

Отборочный турнир Гран-при 2009 

Россия: Борисенко (7), Кошелева (6), Фатеева (15), Шешенина (2), Пасынкова (10), Меркулова (8), Кабешова — либеро. Выход на замену: Гамова (6), Сафронова, М.Акулова, Куликова (2).  
Франция: Боэр, Лозанчич, Фэш, Джилали, Ленар, Ларнак, Ортшитт — либеро. Выход на замену: Буске, Морисетт.

Россия: Борисенко (2), Кошелева, Фатеева (11), Шешенина (1), Пасынкова (4), Меркулова (7), Кабешова — либеро. Выход на замену: Гамова (11), Куликова (3), М.Акулова (1), Сафронова (8), Седова.  
Германия: Вайсс, Гиппе, Байер, Фюрст, Козух, Сушке, Черлих — либеро. Выход на замену: Росс, Думлер.

Россия: Борисенко (7), Фатеева (13), Сафронова (18), Гамова (25), Шешенина (5), Меркулова (12), Кабешова — либеро. Выход на замену: Куликова (5), Кошелева, М.Акулова, Пасынкова (1).  
Италия: Арригетти, Чентони, Гуиджи, Ортолани, Ферретти, Бозетти, Кроче — либеро. Выход на замену: Мерло, Пинчерато, Фьорин, Крисанти.

Россия: Борисенко (14), Фатеева (19), Сафронова (12), Гамова (9), Шешенина (8), Меркулова (13), Кабешова — либеро. Выход на замену: Кошелева (2), Пасынкова (3), Куликова, М.Акулова.  
Сербия: Николич, Крсманович, Бракочевич, Молнар, Огненович, Велькович, Чебич — либеро. Выход на замену: Джерисило, Антониевич, Петрович, Малагурски.

Россия: Борисенко (9), Фатеева (15), Сафронова (9), Гамова (14), Шешенина (2), Меркулова (9), Кабешова — либеро. Выход на замену: Пасынкова, Куликова, Кошелева.  
Нидерланды: К.Сталенс, Хурман, Блом, Флир, И.Виссер, Стам, ван Тинен — либеро. Выход на замену: Гротхёйс, Слутьес, Висмейер.

В квалификации, прошедшей в Омске, сборная России под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Панкова, заняла второе место, давшее право на участие в Гран-при 2009 года.

Итоги 
Всего на счету сборной России в 2008 году 16 официальных матчей. Из них выиграно 12, проиграно 4. Соотношение партий 37:19. Соперниками россиянок в этих матчах были национальные сборные 12 стран.

Состав 
В скобках после количество игр указано число матчей, проведённых волейболисткой в стартовом составе + в качестве либеро.

 Главные тренеры — Джованни Капрара (до августа), Вадим Панков (сентябрь).
 Тренер — Ирина Кириллова (до августа).

Всего в 2008 году в составе сборной России в официальных турнирах играло 17 волейболисток.

Другие турниры 
 Кубок первого президента России Б. Н. Ельцина по волейболу. 11—16 июня.  Екатеринбург, Нижний Тагил.
 Беларусь 3:1, Украина 3:0, Хорватия 3:0, Болгария 3:2, Нидерланды 1:3. Итог — 1-е место.

 Кубок Белграда. 28—30 июля.  Белград
 Польша 3:2, Сербия 1:3. Итог — 2-е место.

Ссылки и источники 
 Женский олимпийский волейбольный турнир 2008 на сайте ФИВБ
 www.todor66.com
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 2008 год.

Матчи женской сборной России по волейболу по годам
Спорт в России в 2008 году